Principe Nero può essere riferito a:

 Edoardo di Woodstock (1330-1376) – Principe di Galles, popolarmente chiamato "il Principe Nero".
 Junio Valerio Borghese (1906-1974) – militare e politico italiano, membro della nobile famiglia Borghese, conosciuto con l'appellativo di "Principe Nero".